Pethő ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Pethő (* 1950), ungarischer Mathematiker und Informatiker
 Zsuzsanna Pethő (1945–2021), ungarische Handballtorhüterin, siehe Zsuzsanna Kézi